Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Anders Järryd e Michael Mortensen 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Guy Forget /  Henri Leconte (semifinali)
 Anders Järryd /  Michael Mortensen (finale)

 Jakob Hlasek /  Claudio Mezzadri (quarti di finale)
 Brad Gilbert /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Stanislav Birner /  Carl Limberger (secondo turno)
 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1988